

Persone 
 Carl Legien – sindacalista e politico tedesco
 Roman Legien – politico tedesco
 Waldemar Legień – ex judoka polacco

Altro 
 Accordo Stinnes-Legien – contratto collettivo sindacale firmato nel 1918
 Wohnstadt Carl Legien – complesso residenziale di Berlino